Grønning steht für:
 Grønning (Skive), Gemeinde in der Skive Kommune in Dänemark
 Grønning (Hadsel), Ort in der Gemeinde Hadsel Provinz Nordland in Norwegen

Grønning ist der Familienname folgender Personen:
 Jeppe Grønning (* 1991), dänischer Fußballspieler und -trainer
 Martin Grønning (* 1984), dänischer Fußballspieler
 Pia Grønning (* 1949), dänische Schauspielerin
 Sebastian Grønning (* 1997), dänischer Fußballspieler